Steffi Graf era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 1988, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale 2–6, 6–1, 6–1 Gabriela Sabatini.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

East West Bank Classic 1988